Фе́ликс Митрофа́нов:
 Митрофанов, Феликс Александрович (1928—1981) — советский контр-адмирал.
 Митрофанов, Феликс Петрович (1935—2014) — советский и российский геолог. Академик РАН (2000), директор Геологического института КНЦ РАН (с 1986).